Жозе Луиш де Алмейда (, ) — боксёр-любитель из Анголы, член олимпийской сборной Анголы на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

На Олимпийских играх в Москве в весовой категории до 54 килограмм уступил в 1/16 финала боксёру из Великобритании Рэймонду Джилбоди ().

Ссылки 
 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Анголы
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года